Le patronyme rhénan Schiltz est surtout présent en France dans le département de la Moselle.

Il est également porté par les personnalités suivantes :

Hugo Schiltz (1927-2006) , avocat et homme politique belge ;
Jean-Louis Schiltz (1964-), homme politique luxembourgeois ;
René Jean Schiltz (1917-1993), physicien français ;
Véronique Schiltz (1942-2019), archéologue et historienne de l'art ;
Willem-Frederik Schiltz (1979-), homme politique belge flamand.

Patronyme lorrain
Patronyme germanique